Le Masters de Miami 1999 s'est déroulé du 15 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Richard Krajicek remporte le tournoi en simple en battant Sébastien Grosjean en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple. Grosjean atteint sa première finale sur le circuit ATP à seulement 20 ans.
 En double, Sandon Stolle et Wayne Black s'imposent en finale face à Boris Becker et Jan-Michael Gambill. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1999 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1999) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1999
Tennis aux États-Unis en 1999
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en mars 1999